Gaglianesi – cosca malavitosa o 'ndrina della zona di Catanzaro
Gaglianesi – abitanti di Gagliano (Cividale del Friuli)
Gaglianesi – abitanti di Gagliano Aterno
Gaglianesi – abitanti di Gagliano Castelferrato
Gaglianesi – abitanti di Gagliano del Capo